Эрнст Вайцзеккер: Вайцзеккер, Эрнст фон (1882—1951) — барон, германский дипломат, бригадефюрер СС, внук Карла Генриха Вайцзеккера
 Вайцзеккер, Эрнст Ульрих фон (род. 1939) — барон, немецкий учёный, сын Карла Фридриха фон Вайцзеккера